Pajaritos puede referirse a:

 el diminutivo de pájaro;
 Barrio de los Pajaritos, un barrio de la ciudad de Granada (España);
 Avenida Pajaritos, en Santiago de Chile (Chile);
 Nuevo Estadio Los Pajaritos, estadio deportivo en la ciudad de Soria (España);
 Pajaritos, nombre genérico de los peces de la familia Hemiramphidae;
 Pajaritos, estación del Metro de Santiago de Chile;
 Pajaritos y pajarracos, película italiana de 1966;
 Pajaritos fritos, especialidad culinaria española;
El nombre común de la planta Aquilegia vulgaris;
 Los pajaritos, telefilme español;
 El baile de los pajaritos, canción compuesta y escrita por el suizo Werner Thomas en 1957, famosa en España por la versión adaptada al español por María Jesús y su acordeón.